Arseniusz Pustelnik (†445)
 Arseniusz (†1251)
 Arseniusz (†1409)

Zobacz też:
Błogosławiony Arseniusz